Еделвайс може да се отнася за:

 Еделвайс – защитено растение
 Еделвайс (бира)
 Еделвайс (хижа)